Евсе́ева — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Евсеева, Екатерина Юрьевна (род. 1988) — казахстанская лёгкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту.
 Евсеева, Елена Юрьевна (род. 1982) — артистка балета, солистка Михайловского, затем Мариинского театров.
 Евсеева, Инна Николаевна (род. 1964) — советская и украинская легкоатлетка.
 Евсеева, Людмила Ивановна (1913—1980) — поэтесса, эсперантист.
 Евсеева, Нина Константиновна (род. 1960) — российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2010).
 Евсеева, Светлана Георгиевна (род. 1932) — русская поэтесса, переводчик.